Terminalia, un genere di alberi di grandi dimensioni, appartenente alla famiglia Combretaceae.
 Terminalia,  un'antica festività della religione romana dedicata al dio Termine (in latino Terminus), che proteggeva i confini.